A Chamonix New Generation Cars (conhecido até cerca 2011 como Chamonix Indústria e Comércio) é uma fábrica brasileira de automóveis fora de série, com autorização da matriz da Porsche em Stuttgart, Alemanha. As fábricas localizam-se em Jarinu (SP) e Duque de Caxias (RJ).  Chamonix foi fundada no início dos anos 80 por Milton Masteguin, um dos criadores do lendário DKW Malzoni e fundador da igualmente lendária marca brasileira de carros esportivos Puma, em parceria com seu filho Newton Masteguin.

Originalmente a partir dos anos 1980, a Envemo produziu excelentes réplicas do modelo Super 90 Coupé. Em 1982, a Chamonix começa a fabricação de réplicas dos Spyder 550 de carroceria aberta originais com a participação do Sr. Milton Masteguin, que foi sócio-fundador da extinta Puma Automóvel, e do Sr. Chuck Beck, técnico em aeronáutica, projetista de carros de corrida e atualmente representante da marca nos Estados Unidos. Newton, filho do Sr. Milton, trabalhou na fábrica da Puma, atualmente é sócio da Chamonix e diretor responsável pela fabricação artesanal de réplicas de Porsche. 

Em 1985 foi lançado o Super 90 cabriolet, uma réplica do Porsche 356 C de 1964, cujos moldes e modelos de fabricação haviam sido adquiridos naquele ano da CBP (o mesmo carro alugado, lançado e produzido anos antes pela Envemo). O Super 90 seguiu o Spyder em todas as suas características técnicas: carroceria de fibra, chassis tubular, peças mecânicas VW, motor boxer 1600 com 54 hp (mais tarde 65 hp), freios a disco na frente. Como o Spyder, o motor era montado na traseira e o carro tinha janelas laterais e um teto conversível. Seguindo o Super 90 cabriolet foi o Speedster 356 em 1985 também, baseado em um modelo esportivo Porsche derivado do 356, lançado em 1952, o Speedster tinha a mesma mecânica que o Super 90. A partir deste período foram produzidos nada menos que 2500 veículos, com o selo Chamonix. O Spyder 550 e o Speedster 356 foram os principais modelos produzidos.

A fabricação é somente sob encomenda, um modelo pode levar 120 dias para ser concluído. As réplicas usam na sua carroceria o fiberglass com inovações trazidas da indústria aeronáutica, projeto de Chuck Beck. Além de atender ao público nacional, a marca exporta para Oriente Médio, Europa, Japão e Estados Unidos. O sucesso deve-se à alta qualidade e preço baixo das réplicas da marca no mercado internacional.

O modelo Spyder 550s possui a suspensão traseira tipo Ponte de Dion (como nos bólidos Auto Union de Grand Prix projetados pelo Dr. Porsche durante a década de 1930), muito superior ao arcaico sistema de semi-eixo oscilante utilizado no finado Fusca e no modelo Spyder 550. Já a suspensão dianteira de ambos é composta por barras de torção e o sistema de direção é o tipo rosca sem fim, idênticos ao referido modelo da VW. O uso de suspensões com geometrias mais eficientes, por exemplo, quadriláteros deformantes com centro de rolling baixo, chassis mais rígidos e sistema de direção tipo pinhão e cremalheira melhoraria muito a dirigibilidade dos modelos.

Modelos 
Chamonix aceita encomendas para os quatro produtos da marca (réplicas):
 Porsche 550 Spyder com motor 1.6 boxer refrigerado a ar
 Porsche 550S Spyder com motor 1.8 flex refrigerado a água de 106/108cv
 Porsche 356 Speedster
 Porsche Super 90 Cabriolet

Ver também 
 Lista de automóveis do Brasil
 Indústria automobilística no Brasil
 Envemo

Ligações externas 
 
 
 Lexicar Brasil. Chamonix
 Motor1.com. Chamonix Spyder 550 S - Pilotando o primeiro esportivo conversível brasileiro Flex
 Car and Driver. LOBINI, CHAMONIX E OUTROS ESPORTIVOS FORA-DE-SÉRIE

Empresas de São Paulo (estado)
Empresas fundadas em 1987
Fabricantes de automóveis do Brasil
Veículos com motor refrigerado a ar
Jarinu